Скела-Кладовей () — село в жудеце Мехединць в Румынии. Административно подчинено городу Дробета-Турну-Северин.

Располагается на расстоянии 276 км к западу от Бухареста, 3 км к западу от г. Дробета-Турну-Северин, 101 км к западу от Крайовы.

Население 
По данным переписи 2002 г. в селе проживало 5458 человек.

Национальный состав села:

Родным языком назвали:

Археология 
Село известно археологической стоянкой эпохи мезолита, культура которой родственна культуре Лепенского Вира (Сербия).

Примечания 

Населённые пункты Румынии
Мехединци (жудец)
Мезолит Европы
Археологические памятники Румынии